Název Libeč mají dvě sídla:
 Libeč (Maršovice), část obce Maršovice v okrese Benešov
 Libeč (Trutnov), část města Trutnov v okrese Trutnov (k. ú. Libeč)

Externí odkazy